Dandakharka (Dholkha) –
 Dandakharka (Makwanpur) –

Zobacz też